Ву́лиця Пато́на — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Патона — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Академіка Патона — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Патона — зникла вулиця в місті Київ.
 Вулиця Патона — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Патона — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Патона — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Патона — вулиця в місті Харцизьк.
 Вулиця Патона — вулиця в місті Херсон.